Wien es el nombre alemán para Viena, ciudad de Austria.

También puede referirse a:

 Wilhelm Wien (1864–1928), físico alemán ganador del premio Nobel en 1911.
 Ley de desplazamiento de Wien, ley de la física.
 Aproximación de Wien: proposición de la física que pretende mostrar el comportamiento de la intensidad de la radiación emitida, con respecto a su longitud de onda, por un cuerpo negro.
 Wien (Wisconsin), localidad estadounidense en Wisconsin.
 Oscilador de puente de Wien, un oscilador electrónico que genera ondas sinusoidales.